Стемповский — польская фамилия. Известные носители:
 Стемповский, Ежи (1893—1969) — польский публицист и литературный критик, сын Станислава Стемповского.
 Стемповский, Станислав (1870—1952) — польский и украинский политик, отец Ежи Стемповского.
 Стемповский, Ярема — польский актёр театра, кино, телевидения и кабаре, также певец.